El nombre de Basílica del Sagrado Corazón puede referirse a alguno de los edificios cristianos, catalogados como basílicas, en honor al Sagrado Corazón.

Advocación 
 Sagrado Corazón de Jesús
 Sagrado Corazón de María

Basílicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Buenos Aires
 Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en La Plata

Basilique du Sacré-Cœur
 Basílica del Sagrado Corazón, en Berchem, Amberes
 Basílica del Sagrado Corazón, en Bruselas

Basílica del Corazón de María, en Santiago de Chile

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Bogotá

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Riobamba

Basílica del Sagrado Corazón, en San Salvador

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Gijón
 Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, en Barcelona

Basilica of the Sacred Heart
 Basílica del Sagrado Corazón, en Atlanta, Georgia 
 Catedral Basílica del Sagrado Corazón, en Newark, Nueva Jersey
 Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Syracuse, Nueva York
 Basílica del Sagrado Corazón, en Notre Dame, Indiana
 Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Conewago, Pennsylvania 
 Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Siracusa
 Basílica de los Sagrados Corazones de Jesús y María, en Southampton
 Basílica y Concatedral del Sagrado Corazón, en Charleston, Virginia Occidental

Basilique du Sacré-Cœur
 Basílica del Sagrado Corazón, en Paray-le-Monial
 Basílica del Sagrado Corazón, en París
 Basílica del Sagrado Corazón, en Lutterbach 
 Basílica del Sagrado Corazón, en Ruan 
 Basílica del Sagrado Corazón, en Nancy 
 Basílica del Sagrado Corazón, en Marsella

Basílica del Sagrado Corazón, en Pondicherry

Basilica del Sacro Cuore
 Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Roma
 Basílica del Sagrado Corazón, en Sassari 
 Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Grosseto

Basílica Menor San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en el Centro Histórico de México

Basílica del Sagrado Corazón, en Timaru

Basiliek van het Heilig Hart
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, en Sittard

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
 Basílica del Sagrado Corazón, en Cracovia

Basílica do Santíssimo Coração de Jesus
 Basílica del Sagrado Corazón, en Lisboa